Коултер () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Коултер, Джон Мерл (1851—1928) — американский ботаник, миколог, профессор естественных наук.
 Коултер, Кэтрин (род. 1942) — американская писательница романтических триллеров и исторических любовных романов.
 Коултер, Ричард (генерал)  (1827—1908) — американский юрист и военный, участник Гражданской войны.
 Коултер, Энн (род. 1961) — американская консервативная общественная деятельница и колумнистка.

См. также 
 Колтер
 Култер, Аллен